la parola anglofona Highball nella wikipedia in lingua italiana può riferirsi a diverse voci:

Highball, un cocktail;
Highball, tipo di bicchiere da cocktail come appunto gli Highball;
Highball, una pellicola cinematografica del 1997.